

Patronymes 
Sabourov (masculin ; ) ou Sabourova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Sabourov (1837-1916), homme politique russe, ministre de l'Instruction publique 
 Solomonia Sabourova (?-1542), première épouse de Vassili III le Grand, honorée comme sainte par l'Église orthodoxe

Voir aussi 
 , famille noble russe

Patronyme russe